Întunecare se poate referi la:
 Întunecare (roman) - roman scris de Cezar Petrescu și publicat în anii 1927-1928 mai întâi într-un prim volum (de către Biblioteca ziarului Universul din București) și apoi într-o ediție completă în două volume (de către Editura Scrisul Românesc din Craiova).
 Întunecare (film) - film din 1986, regizat de Alexandru Tatos după scenariul lui Petre Sălcudeanu. Filmul este o ecranizare a romanului omonim.